Juan Luna hace referencia a varios artículos:

Personas
 Juan Luna Novicio (1857-1899), pintor hispano-filipino.
 Juan Luna Eslava (nacido en 1964), entrenador español de fútbol.
 Juan Luna Custodio (nacido en 1977), exfutbolista peruano que jugaba como delantero.